Сезон — (, від  — сіяння; час сівби), Зазвичай те ж, що і пора року (весна, літо, осінь, зима).
 Частина року, що характеризується певними явищами природи (наприклад, Сезон дощів) або постійно використовувана для певних робіт (наприклад, сезон збирання врожаю), занять або відпочинку (наприклад, шлюбний сезон, сезон полювання, лікувальний сезон та ін.).
 Театральний, музичний сезон — період, протягом якого регулярно працюють театри, концертні зали, тощо.
 Телевізійний сезон (телесезон) — період річних телевізійних програм. Зазвичай кількість серій в телевізійних шоу і серіалах залежить від кількості тижнів у телесезоні.
 Сезон серіалу — набір епізодів в телевізійному серіалі, об'єднаних за певним принципом: певна кількість в одному сезоні, загальна сюжетна лінія, час року, тощо.
 Мертвий сезон — ряд однойменних фільмів
 Операція «Сезон»

 Сезон Сергій Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.